Ashleigh Barty e Casey Dellacqua erano le detentrici del titolo, ma la Dellacqua si è ritirata all'inizio del 2018, mentre Barty ha deciso di non partecipare.

In finale Mihaela Buzărnescu e Ioana Raluca Olaru hanno battuto Anastasija Rodionova e Nadežda Kičenok con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie

  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (primo turno)
  Shūko Aoyama /  Renata Voráčová (primo turno)

 Nadiia Kichenok /  Anastasia Rodionova (finale)
  Oksana Kalashnikova /  Alla Kudryavtseva (primo turno)

Wildcard
 Joanna Tomera /  Wallis Vitis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 2018